Президентские выборы в Турции состоялись 24 июня 2018 года также с парламентскими выборами в тот же день. После утверждения конституционных изменений на референдуме состоявшимся в 2017 году, избранный президент стал одновременно главой государства и главой правительства в Турции, взяв на себя функции премьер-министра.

Кандидаты

Официальные кандидаты

Поддержка кандидатов

Партии

Опросы общественного мнения

Результаты

Примечания

Ссылки 

Президентские выборы в Турции
Турция
2018 год в политике Турции
Июнь 2018 года